Влади́мировская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Владимировская улица — улица в Астрахани.
 Владимировская улица — улица в городе Воронеже.
 Владимировская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 В Новосибирске:
 Владимировская улица.
 2-я Владимировская улица.

Украина 
 Владимировская улица — улица в городе Кривой Рог.

См. также 
 Владимировская
 Владимирская улица